Guarico, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

État de Guárico : l'un des vingt-trois États du pays ;
 Guarico : l'une des huit paroisses civiles de la municipalité de Morán dans l'État de Lara ;
 Guarico : capitale de la paroisse civile de Guarico de la municipalité de Morán dans l'État de Lara ;
 Guarico, un cours d'eau. 

Homonymie de toponyme